Kuang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kuang Qu (härad i Kina, lat 40,03, long 113,16), Shanxi, 
 Kuang Qu (härad i Kina, lat 37,85, long 113,54), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar